W Polsce
 Kuczów – część miasta Kalety
 Kuczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Kuczów – dawna gromada